Рух, Шлях — поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух — це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.

В арабській і єврейській мовах, а також мовах, які зазнали впливу ісламу (наприклад перській, турецькій, казахській) слово рух перекладається як дух або вітер. Таким чином Рух-наме — перекладається як Книга Духу, абсолют рух — абсолютний дух

Сучасне поняття про рух, як будь-які зміни у світі своїм формуванням багато в чому завдячує дуже давнім і недосить чітким понять про дух, духів, Дух Божий і т. д. — як причину і прояв конкретних змін у світі.

У природничих науках 
 Броунівський рух
 Механічний рух (в фізиці, механіці) — зміна положення унаслідок обертання, коливання, переміщення, поступального руху
 Робота механізму, машини, пристрою
 Змінення положення тіла або його частин (у людини або тварини)

 Рух в біології.
 Рух в математиці — перетворення, яке зберігає відстань між точками.

У гуманітарних науках 
 Духовний рух, або Душевний рух — зміна в душевному стані людини, викликана почуттям або переживанням.
 Рух в мистецтві — розвиток дії в літературному або музичному творі.
 Рух у філософії — спосіб існування матерії, який полягає в безперервній зміні всього сущого і виявляється в безпосередній єдності перервності й неперервності простору і часу.
 Суспільний рух — цілеспрямована діяльність великих мас людей, громадська діяльність.
 Процес розвитку, внаслідок якого відбувається зміна якості предмета, явища, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого.

Інше 
 Дорожній рух — процес руху по дорогах механічних транспортних засобів та учасників дорожнього руху
 Рух (партія) — Народний Рух України (Українська народна партія «Рух», Рух, НРУ).

Див. також 

 Процес

Джерела 
 Динамізм  // 
 Кизима В. Рух // 
 

Багатозначні терміни